Undefined ():

 «Undefined» — бельгійський музичний гурт.
 Undefined Fantastic Object — комп'ютерна відеогра.